Ce nom est porté par plusieurs partis politiques :
 en Belgique : 
 le Partei für Freiheit und Fortschritt, germanophone.
 le Parti de la liberté et du progrès, en néerlandais Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, nom de l'ancien parti unitaire.
 au Congo, le Parti pour la Liberté et le Progrès.

Voir aussi